São Domingos (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 São Domingos (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 São Domingos (Kaapverdië), gemeente
 São Domingos (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 São Domingos (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 São Domingos (Santiago do Cacém), plaats
 São Domingos (Sergipe), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe